Блаксвил има више значења:
 Блаксвил (Џорџија)
 Блаксвил (Западна Вирџинија)